Джандиеров — фамилия. Известные носители:

Примечания